Панкеев — русская фамилия.

Известные носители 
 Панкеев, Алексей Матвеевич — мелитопольский купец, городской голова.
 Панкеев, Василий Александрович (в монашестве Антоний; 1892—1938) — епископ Православной Российской Церкви, епископ Белгородский.
 Панкеев, Иван Алексеевич (род. 1956) — журналист, писатель, поэт, преподаватель, профессор, доктор филологических наук.
 Панкеев, Константин Матвеевич (1860—1908) — русский помещик, дворянин, государственный деятель Российской империи.
 Панкеев, Николай Матвеевич (1857—1922) — алёшковский городской голова, член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Таврической губернии.
 Панкеев, Сергей Константинович (1886—1979) — русский помещик родом из Одессы, получивший известность как пациент Зигмунда Фрейда.
 Панкеева, Оксана Петровна (род. 1967) — русскоязычная писательница, работающая в жанре фэнтэзи.